Виктор Алексеевич Чалдаев (1915—1944) — Гвардии младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Командир танкового взвода 1-й танковой роты, 3-го танкового батальона, 53-й гвардейской танковой Фастовской бригады (6-го гвардейского Киевско-Берлинского танкового корпуса, 3-й гвардейской танковой армии, 1-го Украинского фронта).

Биография 
Виктор Чалдаев родился 15 мая 1915 года на станции Зилово в крестьянской семье. Получил неполное среднее образование. В 1930-е годы был учеником слесаря, а позже работал механиком-водителем дрезины в родном посёлке.

В 1937 году был призван в Красную Армию. Проходил службу на Дальнем Востоке. После окончания курса молодого лейтенанта участвовал в боях на озере Хасан и реке Халхин-Гол.

На фронте во время Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Командовал танками Т-34 во взводе. Воевал на Западном, Воронежском, Брянском и 1-м Украинском фронтах. В боях был трижды ранен. На подступах к Тернополю уничтожил 12 танков и 5 бронетранспортёров противника.

Участвовал:
 в боях на реке Вытебеть;
 в Острогожско-Россошанской, Харьковской и Житомирско-Бердичевской операциях;
 в боях на Курской дуге;
 в форсировании Днепра;
 в боях за Фастов;
 в оборонительных боях за Тернополь.

15 апреля 1944 года танк Виктора Чалдаева был подожжён и окружён гитлеровцами. Несмотря на это, он продолжал бой и сгорел в танке. Похоронен в братской могиле в селе Почапинцы Тернопольской области.

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм» младший лейтенант Виктор Чалдаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза (посмертно). Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Память 
 Именем Виктора Чалдаева названы улицы в Тернополе и в его родном посёлке.
 В Тернополе установлен бюст в его честь.

Примечания

Литература 
 Алёшкин А. М. Сердцем за амбразуру. Иркутск, 1976.
 
 Нерсесян Н. Г. Киевско-Берлинский. ВИМО. Москва, 1974.

Участники боёв на озере Хасан
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Тернопольском районе